Nitokris kan verwijzen naar:
 Nitokris, een farao van de 6e dynastie van Egypte
 Nitokris I, een godsvrouw tijdens de 26e dynastie van Egypte
 Nitokris II, een godsvrouw tijdens de 26e dynastie van Egypte